Illes de Sotavent és una denominació geogràfica imprecisa que s'utilitza en contraposició a illes de Sobrevent o del Vent. El mot «sotavent» és una expressió marinera que indica el costat contrari d'on ve el vent, especialment respecte a una embarcació.

En català, en castellà (islas de Sotavento) i en neerlandès (Benedenwindse Eilanden) s'utilitza com a nom propi per les illes al sud de les Petites Antilles, davant de la costa de Veneçuela. Són les illes neerlandeses d'Aruba, Bonaire i Curaçao, i les veneçolanes Margarita i La Tortuga entre altres.

En anglès (Leeward Islands) s'aplica a les illes del nord de les Petites Antilles: des de les illes Verges Britàniques fins a Dominica, la major part de les quals formaven part de la colònia britànica, després territori, de les «Leeward Islands». En canvi, localment s'utilitza el criteri d'integrant-les en les illes de Sobrevent. També s'utilitza en anglès el nom de Leeward Islands per la cadena d'illots nord-occidentals de les illes Hawaii.

En francès (Îles Sous-le-Vent) s'utilitza principalment per les illes occidentals de l'arxipèlag de la Societat, a la Polinèsia. Les més importants són: Huahine, Raiatea, Tahaa i Bora Bora.

En portuguès (Ilhas do Sotavento) són les illes meridionals de l'arxipèlag de Cap Verd: Maio, Santiago, Fogo i Brava.

Illes de Sotavent 
 A les Antilles (Amèrica):
Petites Antilles
Illes ABC
 A la Polinèsia (Oceania):
 illes de Sotavent de les illes de la Societat
 Illes de Sotavent de les illes Hawaii
 A l'Àfrica:
 Illes de Sotavento de l'arxipèlag de Cap Verd

Vegeu també 
 Sobrevent i sotavent
 Illes de Sobrevent (desambiguació)

Sotavent